Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute à Stratton Mountain du  au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth Smylie et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1993
Comté de Windham (Vermont)
Tennis en juillet 1993
Tennis en août 1993
Sport au Vermont